Lista das 403 comunas do departamento francês de Eure-et-Loir.

 (CAC) Communauté d'agglomération de Chartres, criado em 2000.
 (CAD) Communauté d'agglomération du Drouais, criado em 2003.

|}

Eure-et-Loir